Президе́нт Зимба́бве (, ) — глава государства в Республике Зимбабве. Первым президентом после обретения независимости стал в апреле 1980 года Канаан Банана, избранный парламентом страны. В 1987 году премьер-министр Роберт Мугабе добился внесения изменений в конституцию, по которым ранее номинальный пост президента стал обладать полнотой исполнительной власти, а пост премьер-министра был упразднён, при этом сам стал президентом страны. С 31 декабря 1987 по 11 февраля 2009 года президент был также главой правительства. После политических переговоров в 2008 и 2009 годах пост премьер-министра был восстановлен и существовал до внесения в 2013 году изменений в Конституцию страны. В ноябре 2017 года бессменный лидер страны Мугабе был отстранён от поста военными. Новым президентом стал Эммерсон Мнангагва, для этого восстановленный парламентом в должности первого вице-президента.

Президент Зимбабве избирается сроком на 5 лет.

Диаграмма пребывания в должности

Список президентов Зимбабве 
Политические партии

Номинальный президент (2017) 
После отставки  года Роберта Габриэля Мугабе с поста президента, в условиях отстранения  года от должности первого вице-президента Эммерсона Дамбудзо Мнангагвы, президентом страны де-юре согласно конституции стал второй вице-президент Репорт Фелекезела Мфоко, однако этот политик был исключён из правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт и бежал за границу. Юридическая проблема была решена парламентом страны, восстановившим полномочия Эмерсона Мнангагвы в качестве первого вице-президента, после чего он вступил в должность президента  года.

См. также 
 Список губернаторов Южной Родезии
 Список президентов Родезии
 Премьер-министры Зимбабве
 Вице-президент Зимбабве

Примечания

Ссылки 
 Список глав Зимбабве на rulers.org  
 Список глав Зимбабве на worldstatesmen.org  
 Выборы в Зимбабве на africanelections.tripod.com  

Зимбабве
 
Списки:Зимбабве
Списки правителей Африки
Политика Зимбабве